Niemcy:
 Gröbern – dzielnica gminy Muldestausee w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld
 Gröbern – dzielnica gminy Niederau, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia